Серге́й Чижо́в:
 Чижов, Сергей Викторович (род. 1964) — депутат Государственной Думы ФС РФ IV—VII созывов.
 Чижов, Сергей Иванович (1870—1921) — русский нумизмат.
 Чижов, Сергей Михайлович (1912—1977) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чижов, Сергей Петрович (род. 1924) — советский футболист.